Сонсонате ():
 Сонсонате — департамент Сальвадора;
 Сонсонате — административный центр одноимённого департамента.